ESCP
 ,  Epson Standard Code for Printers